Шилз () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Шилз, Эдвард (1911—1995) — американский социолог, представитель структурного функционализма.
 Шилз, Эми (род. 1991) — ирландская актриса.